C♯ eller C＃ kan syfta på:

 C♯ – en ton, se ciss
 C♯ – ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft , se C-sharp